Muhammad ad Dukhain kan syfta på följande platser:

Irak 

 Nahr ‘Awdān al Qadīm, kanal, Al-Qadisiyya, 
 Bid‘at Āl ad Dukhayn, kanal, Al-Qadisiyya, 

Robotskapade Irakförgreningar